Појам Вилијам V може да се односи на:

 Вилијам V, војвода баварски
 Вилијам V Велики
 Вилијам V Аквитански
 Вилијам V Орански
 Вилијам V од Монферата